Dasia bezeichnet

 das griechische Wort für ein in der altgriechischen Schrift verwendetes diakritisches Zeichen, lateinisch Spiritus asper
 die Dasia-Schrift zur Aufzeichnung des frühen Organum
 Dasia (Gattung), eine Gattung der Skinke